2 miejscowości w Polsce:
 Nowa Różanka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn
 Nowa Różanka – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Srokowo